Desa Situraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Situraja (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 107,95), Jawa Barat, 
 Desa Situraja (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,02), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar